Септиме́р или Септиме́рпасс (, , ) — высокогорный перевал в Альпах, кантон Граубюнден, Швейцария. Его высота — 2 310 метров над уровнем моря. Он ведёт из долины Брегалья в долину Оберхальбштайн (). Ближайшие населённые пункты — Касачия (1 458 м) в долине Брегалья в 6 км от перевала и Бивио (1 769 м) в 4 км от перевала в долине Оберхальбштайн.

Перевал известен как минимум со времён Римской империи.

С постройкой автомобильной дороги через перевал Малоя перевал Септимер утратил своё значение.

Литература

Ссылки 
 
 Bergwanderung von Maloja über den Lunghin-Pass zum Septimer

Перевалы в Альпах
Перевалы Швейцарии